Belisario Boeto – avvocato e politico boliviano
 Boeto – governatore della Cilicia, del I secolo a.C.
 Boeto di Calcedonia – scultore greco antico
 Boeto di Delo – scultore greco documentato a Delo intorno al 125 a.C.
 Boeto di Cartagine – scultore, nativo di Cartagine, attivo ad Efeso nel II secolo a.C.
 Boeto di Sidone – filosofo greco antico, peripatetico, del II secolo a.C.
 Boeto di Sidone – filosofo greco antico, stoico, del I secolo a.C.
 Flavio Boeto – filosofo romano